Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей (ВМКМС) — месторождение калийных и магниевых солей в Пермском крае России. Разрабатывается с 1934 года.

Границы 
На севере от озера Нюхти в Красновишерском районе до бассейна реки Яйвы на юге. Протяжённость разведанной части с севера на юг — 140 км, с запада на восток — около 60 км. В основном расположено на левом берегу Камы (города Березники и Соликамск находятся «на месторождении»), плюс небольшой участок на правобережье.

Описание 
Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей является главной составной частью Соликамского калиеносного бассейна, располагающегося в левобережной части долины реки Камы, между рекой Вишерой на севере и рекой Яйвой на юге. Площадь бассейна составляет более 6,5 тыс. км².

Основные соли: хлориды натрия (галит), калия (сильвин), калия и магния (карналлит). Добыча подземным способом, глубина залегания 100—500 м. Четыре калийных комбината в Березниках, три — в Соликамске.

Самый южный из разведанных участков — Палашерский (1971), севернее него- Усть-Яйвинский (1990) и Талицкий (1969). Северные участки: Боровской и Половодовский (1975). Другие: Дурыманский (1958), Соликамский (1961), Березниковский (1963), Балахонцевский (1964), Быгельско-Троицкий (1965), Ново-Соликамский (1971) (в скобках — год утверждения запасов).

Геология 
Около 286 млн лет назад эта местность была дном древнего моря, которое способствовало образованию современного месторождения калийно-магниевых солей.

Соленосные и калиеносные отложения приурочены к пермскому периоду, а именно к иренскому горизонту кунгурского яруса и соликамскому горизонту уфимского яруса. На поверхность они нигде не выходят и повсюду прикрыты мощной толщей пустых пород: известняков, мергелей и глин, и эти породы лишь в районе скважины № 1, на окраине Соликамска, имеют мощность от 78 до 90 метров, обычно же их мощность достигает 120-150-180 м.

Благодаря бурению многочисленных скважин, а также изучению многих других геологических обнажений геологи и палеографы пришли к выводу о существовании в пермский период истории Приуралья нескольких видов ландшафтных достопримечательностей — безбрежных морских просторов с грядами и атоллами рифов, огромных мелководных лагун, где в невообразимых количествах отлагались различные соли, и никогда не виданных современными землянами красных, жёлтых и белых гигантских пустынь и великих равнин, изборождённых дельтами невиданных ныне рек (исследования немецкого геолога и естествоиспытателя И. Вальтера (Johannes Walther), приехавшего в 1897 году на Урал).

Открытия в Пермском Прикамье месторождений калийных солей и нефти обусловили постановку широких прикладных и теоретических палеографических исследований. Известный прикамский геолог, профессор Пермского университета  впервые на территории Камского Приуралья начал выделять карбонатные, терригенные и соленосные формации — крупные типические комплексы отложений пермской эпохи. В 1937 году к 17-му международному геологическому конгрессу был издан коллективный труд по геологической истории страны с приложением атласа палеогеографических схем, в котором были показаны области развития суши и морских бассейнов, в том числе и для пермского периода. В послевоенное время важным этапом в развитии палеогеографических исследований Камского Приуралья явилось издание «Атласа литолого-палеогеографических карт Русской платформы и её геосинклинального обрамления» (1961) и «Атласа литолого-палеогеографических карт палеозоя и мезозоя Северного Приуралья» (1972).

В результате перечисленных и более поздних исследований во всей широте развернулась проблема солеобразования в огромном солеродном кунгурском бассейне, разлившемся в нижнепермскую эпоху в границах нынешнего Верхнекамского месторождения калийных солей. По суждениями множества учёных, обнажения калийных солей в современных рудниках на этом месторождении являются редчайшими памятниками древним пермским климатам кунгурского времени (кунгурский ярус пермского периода).

На территории Верхнекамского месторождения в мощных соляных залежах находят фрагменты стволов и ветви древних деревьев. Один из стволов семиметровой длины — явный представитель тропического или субтропического леса. Нередко в солях встречаются разнообразные высокотемпературные минералы. Также не являются случайностью открытия в соляных толщах вулканических и магматических пород. Эти и другие факты позволяют предположить, что формирование залежей ископаемых солей происходило и при значительном участии глубинных термальных вод. И многие исследователи делают вывод о том, что соли образовались глубоко под землёй в свободных подземных пространствах, периодически сообщающихся как с земной поверхностью, так и с горячими недрами Земли.

Гидрогеология 
ВМКМС находится в пределах Предуральского артезианского бассейна, основными областями питания которого в Прикамье являются Уфимское плато, Тиманская гряда и частично передовые складки Урала, а зонами разгрузки — р. Кама и её крупные притоки. На территории Прикамья выделяют три гидрогеологические области: Уральскую, Предуральскую и Камскую. Соляная толща месторождения, являясь водоупором, разделяет подземные воды на два гидрогеологических этажа — нижний (подсолевой) и верхний (надсолевой). В соответствии с этим на месторождении выделяются надсолевые и подсолевые воды. Сама соляная толща содержит небольшое количество рассолов — внутрисолевые воды. В подземных горных выработках часто распространены рудничные рассолы техногенного происхождения — конденсационные и закладочные. Они не связаны с другими природными водами.

История 

Ещё в середине XV века на реке Усолке появились первые солеварни, где выпаривалась качественная пищевая соль «пермянка». Рассол качался из скважин по «трубам» (выдолбленным стволам деревьев). Остатки таких труб можно увидеть в краеведческих музеях Березников, Соликамска и Усолья. Глубина скважин постоянно увеличивалась — нужны были все более и более крепкие рассолы.

В 1906—1907 годах при проходке Людмилинской скважины на Усолке произошло вскрытие коренной каменной соли. Пласт этой породы был встречен на глубине 37 сажен (79 метров). В 1911 году горный инженер И. Н. Глушков впервые высказал мысль о большом размере месторождения и о необходимости разведки калийных солей в Прикамье. В 1916 году академик Курнаков исследовал образцы красной соли, доставленные из Соликамска инженером Г. Дерингом, и обнаружил в них содержание KCl — 33,69 %, NaCl — 65,14 %. Рентабельность месторождения была налицо. Но Первая мировая война, революции и гражданская война помешали осуществить проект. Только в 1924 году были найдены средства на разведку месторождения.

В 1920-х годах здесь работала геологическая экспедиция, возглавляемая профессором Пермского университета Павлом Преображенским. На правом берегу реки Усолки, в 300 метрах западнее Людмилинской трубы была установлена буровая установка (скважина № 1 на территории бывшего Троицкого солеваренного завода). В ночь с пятого на шестое октября 1925 года на глубине 91,7 — 92,3 метра обнаружен пласт калийных солей с содержанием KCl 17,9 процента. Эта дата и считается «днем рождения» отечественной калийной промышленности.

Промышленная разработка 

Промышленная разработка месторождения ведется с 1934 года. В Березниках и Соликамске разработкой занимается ПАО «Уралкалий».

В 1986 и 2006 годах в Березниках были затоплены два рудника. В 2014 году произошёл провал в Соликамске.

В марте 2008 компания «ЕвроХим» приобрела на аукционе лицензию на разработку Палашерского и Балахонцевского участков. За разведанные запасы участков, составляющие 1553 млн тонн сильвинита и 499 млн тонн карналлита, было заплачено 4,087 млрд руб.

В 2019 году «Газпромбанк», «Сбербанк», «ВЭБ.РФ» и «Акрон» договорились профинансировать проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Общий бюджет проекта составляет $2,5 млрд (с учетом ранее понесенных расходов и НДС). Требуемый объем инвестиций — около $1,7 млрд, в том числе со стороны «ВЭБ.РФ» — $869 млн, со стороны «Газпромбанка» и «Сбербанка» — $802 млн суммарно.

Провалы на территории Верхнекамского месторождения калийных и магниевых солей (сводная таблица)

Примечания

Литература 
 Иванов А. А., Воронова М. Л. Верхнекамское месторождение калийных солей. — Л.: Недра, 1975. — 219 с.
 Герасимов Н. П. Кунгурский ярус Камского Приуралья // Уч. зап. Молотовского гос. ун-та, 1952. — Т. 7. — Вып. 1. — С. 3-38.
 
 
 Кудряшов А. И. Верхнекамское месторождение солей. — Пермь: ГИ УрО РАН, 2001. — 429 с.
 Преображенский П. И. Соликамское калийное месторождение. — Л.: Госхимиздат, 1933. — 34 с.
 Цифринович В. Е. Мы создали калийную промышленность. — Свердловск: Политиздат, 1934. — 67 с.
 Чирвинский П. Н. Как были открыты калиевые соли в Соликамске // Природа. — 1945. — № 4. — С. 66.

Экономика Пермского края
География Пермского края

ЕвроХим